Die Hi-Tec British Open 1988 fanden vom 11. bis 18. April 1988 in Londoner Stadtteil Wembley im Vereinigten Königreich statt. Austragungsort war das Wembley Conference Centre. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1987/88 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 78.000 US-Dollar. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1987/88.
 
Titelverteidiger bei den Herren war wie in den Vorjahren Jahangir Khan. Khan verteidigte seinen Titel zum siebten Mal in Folge, im Endspiel besiegte er Rodney Martin mit 9:2, 9:10, 9:0 und 9:1. Bei den Damen sicherte sich Susan Devoy ihren fünften Titel in Folge. Sie bezwang Liz Irving im Finale mit 9:7, 9:5 und 9:1.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Es wurden die jeweils besten 16 Spieler gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1987/88
WSA Tour 1987/88
1988
Squashturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent